Le Meur est un patronyme breton surtout porté dans le Finistère ; c'est à l'origine un surnom signifiant « Le Grand » (vieux breton mor > meur).

 Annaïg Le Meur (née en 1973), femme politique française, députée ;
 Daniel Le Meur (né en 1939), homme politique français, député ;
  (1972 - ), innovatrice et entrepreneure française ;
 Loïc Le Meur (né en 1972), entrepreneur et blogueur français ;
  (1960 - ), écrivain français de langue bretonne ;
 , écrivain français de langue bretonne ;
 Yann Le Meur (né en 1956), dirigeant de société, musicien et écrivain français.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme breton
Homonymie de patronyme